C7, C-7, C.VII ou C07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AEG C.VII, un avion de reconnaissance allemand ;
 Diemaco C7A1, un fusil d'assaut canadien ;
 HMS C7, un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique et télécommunications
Informatique
 VIA C7, un microprocesseur du fabricant taïwanais VIA Technologies.

Téléphonie
 Nokia C7, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 Signaling System 7, ensemble de protocoles de signalisation téléphonique.

Papeterie 
 C7, un format de papier (81×114mm) dans la norme internationale ISO 216.

Sciences 
Anatomie
 C7,  septième vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Médecine
 C7, une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C07, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne de la glande parotide (C07), d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 2403, une galaxie dans la constellation de la Girafe, notée C7 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C7, une voiture de course de l’écurie suisse Sauber.

Transports 
Automobiles
 Audi A6 C7, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Audi A7 C7, une automobile du constructeur allemand Audi.

Chemin de fer
  Ligne C-7 du Cercanías Madrid en Espagne.

Gravure / Estampe 
 Manière noire dans la désignation symbolique internationale des techniques de gravure en taille-douce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres.